Knoesel ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Knoesel (1929–2005), deutscher Fußballspieler und Sportfunktionär
 Klaus Knoesel (* 1964), deutscher Filmregisseur

Siehe auch:
 Knösel